

Geografia 
Sini – comune italiano della provincia di Oristano
Sini – census town indiana situata nel distretto del Singhbhum Occidentale

Mitologia 
Sini – personaggio della mitologia greca

Persone
Carlo Sini – filosofo italiano
Simone Sini – calciatore italiano

Altro 
Sini – stile calligrafico cinese per la lingua araba